

Igrejas

França 
Igreja de Notre-Dame la Grande de Poitiers
Igreja de Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant — em Paris
Capela de Notre-Dame-des-Anges (Clichy-sous-Bois) — na Ilha de França
Capela de Notre-Dame-des-Anges (Lurs) — nos Alpes da Alta Provença
Capela de Notre-Dame-de-la-Gorge — no Vale Montjoie, Les Contamines-Montjoie, região de Ródano-Alpes
Capela de Notre-Dame-du-Haut — em Ronchamp, Alto Sona

Universidades 
Universidade de Notre Dame — em South Bend, Indiana, Estados Unidos
Universidade de Notre Dame Austrália

Geografia

Outros usos 
Escola de Notre-Dame — grupo de compositores dos séculos XI a XIII associados à Catedral de Notre-Dame de Paris
Irmãs de Nossa Senhora de Namur — ou Irmãs de Notre Dame de Namur; congregação religiosa feminina católica

Desambiguações de templos